Voßmoor ist der Name folgender Ortsteile in Schleswig-Holstein:

 Voßmoor, Ortsteil der Gemeinde Langeln (Holstein), Kreis Pinneberg
 Voßmoor, Ortsteil der Gemeinde Escheburg, Kreis Herzogtum Lauenburg